Йенч () — немецкая фамилия.

 Йенч, Эрнст (1867 — 1919) — немецкий психолог
Йенч, Аналена (род. 1997) — немецкая кёрлингистка.
 Йенч, Даниэла (род. 1982; известна также как Даниэла Дриндль) — немецкая кёрлингистка.
 Йенч, Карл Альфред (1850—1925) — немецкий геолог.
 Йенч, Макс (1855—1918) — немецкий композитор.
 Йенч, Мартина (род. 1968) — восточногерманская гимнастка.
 Йенч, Симон (род. 1976) — немецкий футболист и футбольный тренер.
 Йенч, Юлия (род. 1978) — немецкая актриса и киносценарист.